El término Infiernillo puede referirse a:

 Abra del Infiernillo, en Argentina.
 Estrecho del Infiernillo, en México.
 Islotes Infiernillos, en Perú.
 Presa Infiernillo, en México.
 Infiernillo, en Los Vilos , Chile.